Георги Стефанов Неделчев е български политик и инженер-икономист, съпредседател на партия „Български съюз за директна демокрация“. Доброволец в Международното движение за парична реформа Positive Money.

Биография 

Завършил е Техническия университет в София и Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Политическа дейност 

На предсрочните парламентарни избори през 2022 г. е кандидат за народен представител от БСДД, водач на листите в 8 МИР Добрич и 28 МИР Търговище.

На предсрочните парламентарни избори през 2023 г. е кандидат за народен представител от БСДД, водач на листата в 28 МИР Търговище.

Източници

Външни препратки 
  

Български политици след 1989
Български икономисти
Български инженери
Възпитаници на Техническия университет – София
Възпитаници на УНСС